E104 ou E-104 peut désigner :
 E104, numéro E du Jaune de quinoléine, un colorant alimentaire ;
 E-104 Epsilon, un personnage de la série Sonic the Hedgehog.